Травассош () — португальська власна назва.

Топоніми

Травассош (Віла-Верде) — парафія.
 Травассош (Фафе) — парафія.